Bodhi peut désigner :

Bouddhisme 
 Bodhi est un terme pāli et sanskrit (devanāgarī : बोधि) signifiant « intelligence », « connaissance parfaite », « révélation »

Informatique 
 Bodhi Linux est une distribution Linux légère, basée sur Ubuntu, utilisant l'environnement de bureau Moksha, dérivé d'Enlightenment DR17.